Смирно́й — русская фамилия. Известные носители:
 Смирной, Николай Фёдорович (1790—1851) — воронежский и харьковский вице-губернатор.
 Смирной, Роман Титов (конец XVII — начало XVIII веков) — дьяк.